Agrestina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Agrestina (ort), Pernambuco, 
 Agrestina (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar